Lactarius Pers. – mleczaj – rodzaj grzybów z rodziny gołąbkowatych
 Lactarius Valenciennes, 1833 – rodzaj ryb z rodziny mlecznikowatych